

Sigle 
 Den Norske Turistforening – club alpino norvegese

Chimica 
 DNT – Dinitrotoluene

Codici 
 Do Not Track  header http per abilitare/disabilitare il tracciamento delle pagine WEB visitate
 DNT – codice aeroportuale IATA del Downtown Heliport di Santa Ana (Stati Uniti)
 dnt – codice ISO 639-3 della lingua dani della Grand Valley centrale